Апальков — русская и украинская фамилия.
Первое известное упоминание в сборнике «Писцовыя книги XVI вҍка» издания Императорского Русского Географического Общества. 

Известные носители:
 Апальков, Даниил Юрьевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Апальков, Михаил Петрович (1925—2013) — разведчик 110-го гвардейского стрелкового полка.
 Апальков, Эдуард Иванович (род. 1970) — советский и российский футболист.

См. также 
 Апальково